Сезон НБА 1978/1979 — стал 33-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации. Чемпионом стала команда «Сиэтл Суперсоникс». В финале «Суперсоникс» победили в пяти играх команду «Вашингтон Буллетс».

На драфте НБА 1978 года под первым номером клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс» был выбран центровой Майкл Томпсон из университета Миннесоты. Под 4-м номером на том драфте был выбран Майкл Рэй Ричардсон, под 6-м — Ларри Бёрд, а под 9-м — Реджи Теус. Однако Ларри Бёрд в этом году остался доучиваться в колледже, а его дебют в НБА состоялся только в следующем сезоне.

Регулярный сезон

Положение команд в дивизионах 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Положение команд в конференциях

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок НБА: Мозес Мэлоун, Хьюстон Рокетс
 Самый ценный игрок финала: Деннис Джонсон, Сиэтл Суперсоникс
 Новичок года НБА: Фил Форд, Канзас-Сити Кингз
 Тренер года: Коттон Фицсиммонс, Канзас-Сити Кингз

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Маркес Джонсон
 Ф Элвин Хейз 
 Ц Мозес Мэлоун
 З Джордж Гервин
 З Пол Вестфал

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Уолтер Дэвис
 Ф Боб Дэндридж
 Ц Карим Абдул-Джаббар
 З Уорлд Би Фри
 З Фил Форд

 Сборная новичков НБА
 Фил Форд
 Мичел Томпсон
 Рон Брюер
 Реджи Теус
 Терри Тайлер

 Первая сборная всех звёзд защиты:
 Бобби Джонс
 Боб Дэндридж
 Карим Абдул-Джаббар
 Деннис Джонсон
 Дон Бьюз

 Вторая сборная всех звёзд защиты:
 Морис Лукас
 Майкл Леон Карр
 Мозес Мэлоун
 Лайнел Холлинз
 Эдди Джонсон

Комментарии

Ссылки 
 1978-79 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 1978/1979